Изодиаметрическое неравенство (также Изодиаметрическое неравенство Бибербаха, Теорема Бибербаха о максимальном свойстве шара) — неравенство в теории меры; простое следствие неравенства Брунна — Минковского.

Формулировка 

Объём тела не превосходит объёма шара того же диаметра.

Источники 

; см. с. 324, пункт 9.13.8.

; см. стр. 54, пункт 2.2.

Теория меры
Неравенства
Теоремы геометрии